Kalle Olsson kan avse flera personer:

Kalle Olsson (politiker) (1984–), en socialdemokratisk politiker och tidigare journalist från Östersund
Kalle Olsson (ishockeyspelare född 1985) (1985–), en svensk professionell ishockeyspelare